First Lady (offiziell , kurz FLON) ist der offizielle Titel der Lebenspartnerin des Staatspräsidenten Namibias. Seit 21. März 2015 ist Monica Geingos die First Lady.

Liste der First Ladys

Weblinks 
 Offizielle Website der First Lady (englisch)

Einzelnachweise 

 
Liste (Personen)